Karton har flere betydninger:

 Karton (papir) – en tykkere form for papir
 Karton (kolli) – et kolli pakket i karton
 Karton (tegning) – en arbejdstegning i for et maleri, en gobelin eller andet kunstværk

Se også 
 Mælkekarton